Дададжон Маматкулов (; 31 октября 1996 года; Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан) — узбекистанский футболист, выступающий на позициях полузащитника и нападающего. С 2016 года игрок джизакского клуба «Согдиана».

Является воспитанником каршинского «Насафа». Начал профессиональную карьеру в 2014 году именно в этом клубе. Был в стане каршинского клуба до 2015 года. В 2015 году также выступал за самаркандское «Динамо». З 2016 года игрок джизакской «Согдианы».

Ссылки 
 Профиль на сайте sports.ru
 Профиль на сайте soccerway.com

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Согдиана»